Da Bidness — спільний альбом американських реперів Keak da Sneak, PSD та Мессі Марва, виданий 13 лютого 2007 р. лейблами SMC Recordings, Gateway Records і Thizz Entertainment.

Платівка посіла 82-му сходинку чарту Top R&B/Hip-Hop Albums, 40-ве місце Independent Albums та 12-ту позицію Top Heatseekers. Два випущених сингли, «Cus, Cus» і «That Go», не потрапили до чартів. У 2011 р. вийшов сиквел Da Bidness 2.

Список пісень

Учасники 
 Keak da Sneak, PSD, Messy Marv — виконавчі продюсери
 Лев Берлак, Джейсон Мосс — зведення
 The Will Bronson Chorus — A&R
 Монте «Montrock» Мелоун — управління операціями

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Альбоми Keak da Sneak
Альбоми Мессі Марва
Англомовні музичні альбоми